Prvenstvo veterana HNS-a je nogometno natjecanje za veterane kojeg organizira Hrvatski nogometni savez, odnosno njegova Komisija za veteranski nogomet.

O natjecanju 
Prvenstvo veterana HNS-a se igra od 2000. godine. Natjecanje se obično organizira kao turnir na ljeto ili jesen, a na njega se sudionici kvalificiraju preko županijskih natjecanja (obično županijskih liga za veterane, u organizaciji županijskih nogometnih saveza), te preko pozivnica. Utakmice se uobičajeno igraju kao 2 poluvremena po 25 minuta.

Natjecanja po sezonama

Zbirna tablica osvajača odličja

Poveznice 
 Dvoransko prvenstvo veterana HNS-a
 Hrvatski nogometni savez

Izvori 
 Hrvatski nogometni savez - veterani

veterani